Summer Camp – gruppo musicale britannico 
Summercamp – gruppo musicale statunitense 
Summer Camp – film del 1979 diretto da Chuck Vincent
Summer Camp – film del 2015 diretto da Alberto Marini 
Summer Camp (Bunk'd) – serie televisiva statunitense del 2015
Summer Camp – videogioco del 1990